Cool kan syfta på:

 Cool (låt) – en låt av den amerikanska sångerskan Gwen Stefani från 2005
 Cool (låt av Rodrigo Pencheff) – en låt från 2006 av Rodrigo Pencheff
 Cool (1994) – en svensk TV-film från 1994 av Stephan Apelgren
 Cool, Texas – en ort i Parker County i Texas